Aguacate Creek kan syfta på:

Belize 

 Aguacate Creek (vattendrag i Stann Creek), 
 Aguacate Creek (vattendrag i Toledo),